Янбаєв Ренат Рудольфович (7 квітня 1984, м. Ногінськ, РРФСР) — російський футболіст.
 Янбаєва Гульфія Гареївна (нар. 16.10.1953, с. Канакаєво Макарівського району Башкирської АРСР) — башкирська журналістка, громадський діяч.